Juan Luis Vives, een zestiende-eeuwse Spaanse humanist
 Vives (volleybal), een volleybalvereniging uit IJsselstein
 Hogeschool VIVES, Vlaamse hogeschool in West-Vlaanderen
 Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES)